Гарнье́ () — французское имя и фамилия.

Имя 
 Гарнье (ум. 973 году) — маркграф Валансьена в 973 году, брат Рено де Монса.

Фамилия 
 Гарнье, Антуан Мари Шарль (Antoine Marie Charles Garnier; 1742—1805) — французский революционер, член Конвента.
 Гарнье, Арно (род. 1984) — футбольный фристайлер, чемпион мира.
 Гарнье, Жозеф (1813—1881) — французский экономист.
 Гарнье, Жорж (1878—1936) — французский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр 1900.
 Гарнье, Катя фон — немецкий кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 Гарнье, Лоран (1966) — французский техно-продюсер и диджей, соучредитель лейбла «F-Communications», радиоведущий.
 Гарнье, Мишель (1753—1829) — французский художник.
 Гарнье, Робер (1534—1590) — французский драматург, предшественник Корнеля.
 Гарнье, Тони (1869—1948) — известный архитектор и градостроитель.
 Гарнье, Франсис (1839—1873) — французский исследователь, морской офицер.
 
 Гарнье, Этьен Бартелеми (1759—1849) — французский исторический живописец.

Составные фамилии

Коммерческие компании 
 Garnier — французская парфюмерно-косметическая фирма, подразделение группы «L’Oréal».

См. также 
 Гарнье-Пажес